Эланд — многозначный термин.

 Эланд — шведский остров в Балтийском море и одноимённая провинция, занимающая его.
 Эланд — лен, существовавший c 1819 по 1826 год.

См. также 
 Элан